Штат Мексики Морелос является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. В его состав входит 33 муниципалитета.

Источники

См. также 
 Города Морелоса
 Морелос

Муниципалитеты Морелоса
Списки:Мексика